

Patronyme 

 Louis-Léopold Boilly (1761-1845), artiste-peintre, miniaturiste et graveur français ;
 Julien Léopold Boilly (1796-1874), son fils, parfois appelé Jules Boilly, peintre et lithographe français ;
  (1799-1854), compositeur français ;
 Alphonse Léopold Boilly (1801-1867), graveur sur cuivre français.

Toponyme 

 Rue Louis-Boilly, voie française du  parisien.